Antonio Bicchierai (1688-1766) – pittore italiano
 Luigi Bicchierai (1846-1926) – compositore e musicista italiano
 Remo Bicchierai (1938-2018) – calciatore italiano